Zweedse eilanden:
 Åkerholmen (Brattlandet)
 Åkerholmen (Gammelgården)

 Dorp in Zweden:
 Åkerholmen (Boden)